Baranova kan som auktorsförkortning betyda:

 Margarita Baranova
 M.V. Baranova

Robotskapade auktorsförkortningar